Парк и́мени Алекса́ндра Серге́евича Пу́шкина (парк Пушкина) — парк культуры и отдыха, расположенный в городе Актобе на улице Карасай-батыра. Парк находится в ведении ТОО «Городской парк имени А. С. Пушкина».

История 
Парк был заложен в 1887—1890 годах. В 1937 году к 100-летию со дня смерти А. С. Пушкина парк был переименован в его честь. Во времена СССР парк Пушкина считался культурным центром Актюбинска, который посещали не только местные жители, но и гости города. Заметки о парке встречаются в книге российского писателя Юрия Дроздова «Записки начальника нелегальной разведки».

В прошлом в парке функционировали два кинотеатра, один — для бесплатного показа новостной хроники и советской пропаганды, другой — платный, для художественного кино. Также действовала своя бильярдная.

В середине 60-х годов в парке были установлены первые аттракционы, однако из-за несчастного случая они были демонтированы. В 1978 году по инициативе Инны Михайловны Клявиной, вместо кинотеатров была построена эстрада, которая стоит и по сей день. В 1979 году были закуплены первые игровые автоматы и были установлены новые аттракционы, которые эксплуатируются до сих пор.

В 80-х годах прошлого века в Актобе появились несколько парков и кинотеатров, и парк имени А. С. Пушкина начал терять свой статус культурного центра города.

Нынешнее положение 
На сегодня парк Пушкина является менее посещаемым, чем парк парк имени Первого Президента Республики Казахстан (бывш. им. Абая). Фонтан и памятники, расположенные в парке, пришли в упадок, а территорию парка облюбовали бомжи. Аттракционы, установленные во времена Советского Союза, безнадёжно устарели.

В частности, на территории парка урны для мусора не подвергаются регулярной уборке, из-за чего возле них скапливаются отходы. Цветов и травы в парке практически нет, а деревья, несмотря на их количество, выглядят безжизненными и сухими. Стоимость проезда на аттракционах сравнительно низка (50—100 тенге), но их безопасность внушает сомнение.

В 2009 году были заменены ограждения парка, а в 2010 году должны были быть проведены работы по озеленению парка, асфальтированию внутрипарковых дорожек и полной реконструкции фонтана.

Во время государственных праздников Республики Казахстан парк имени Пушкина используется как место для проведения праздничных мероприятий.

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Сады и парки Актобе
Парки, названные в честь Александра Пушкина